Orosz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Orosz (* 1960), deutscher Maler
 Angela Orosz (* 1944), deutsche Holocaustüberlebende
 Atanáz Orosz (* 1960), ungarischer Geistlicher, Exarch von Miskolc
 Helma Orosz (* 1953), deutsche Politikerin (CDU), Oberbürgermeisterin von Dresden

 István Orosz (* 1951), ungarischer Maler, Grafiker und Zeichentrickfilmer
 Mihály Zoltán Orosz (* 1969), ungarischer Politiker, Bürgermeister von Érpatak
 Pál Orosz (1934–2014), ungarischer Fußballspieler
 Péter Orosz (* 1981), ungarischer Fußballspieler

Orosz steht für:
 (4201) Orosz, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Oroz
 Oros
 Ján Orosch (* 1953), slowakischer Geistlicher, Erzbischof von Trnava
 Orosh, Abtei in der Gemeinde Mirdita, Albanien